Крёбер:
 Крёбер, Алфред Луис (1876—1960) — американский антрополог.
 Крёбер, Теодора (1897—1979) — американский антрополог, археолог и писательница.